Dragonul este o creatură mitologică. Termenul respectiv se mai poate referi la următoarele:

Divertisment
Dragon Ball – serie manga japoneză (1984–95)
Dragonul American: Jake Long – serial de animație american (2005–07)
Dragonii – serial de animație american (2012→)

Film
 Drumul Dragonului - film de acțiune (1972)
 Dragonul de aur - film de acțiune (1996)
 Sărutul Dragonului - film de acțiune (2001)

Literatură
Dragonii Heorot – roman științifico-fantastic (1995)
Dragonflight – roman științifico-fantastic (1968)

Ficțiune
Dragonul asiatic – creatură mitologică chineză
Dragon japonez – creatură mitologică japoneză
Dragonul Wawel – creatură mitologică poloneză

Altele
Dragon (cavalerie)
Dragonul (constelație)
Dragon (navă spațială)
Dragonul de Komodo (Varanus komodoensis) 
Dragonul Roșu – complex comercial din București
Dragon - zodie a zodiacului chinezesc